Wolak – sześćdziesiąty drugi duch Goecji
 Antoni Wolak – polski poeta
 Ewa Wolak – polski polityk, poseł
 Paweł Wolak – polski bokser